Станислав Михайло́в:
 Михайлов, Станислав Владимирович (род. 1969) — российский эстрадный певец и композитор, автор песен, известный как Стас Михайлов.
 Михайлов, Станислав Юрьевич (род. 1988) — российский прозаик, поэт, автор и исполнитель рэп- и рок-песен, известный под псевдонимом Михаил Енотов.
 Примечания